

Antropologia 
 Curi – popolo, oggi estinto, che visse negli odierni territori costieri di Lettonia e Lituania

Geografia 
 Curi – montagna peruviana

Persone 
 Augusto Curi (1870-1933) – arcivescovo cattolico italiano
 Raffaele Curi (1948) – attore, regista e drammaturgo italiano
 Renato Curi (1953-1977) – calciatore italiano
 Spiko Çuri (1953) – calciatore albanese
 Umberto Curi (1941) – filosofo italiano